Morelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Morelos Cañada, ort, Puebla, Cañada Morelos, 
 Morelos, delstat, 
 Ecatepec de Morelos, Delstaten Mexiko, 
 Guadalupe de Morelos, ort, Oaxaca, San Jorge Nuchita, 
 José María Morelos, Chihuahua, Ignacio Zaragoza, 
 Morelos, Zacatecas, 
 Vicente Guerrero, Vicente Guerrero, 
 Antúnez (ort), Michoacán de Ocampo, 
 Morelos, Aguascalientes, Rincón de Romos, 
 Morelos kommun, Chihuahua, 
 Morelos kommun, Delstaten Mexiko, 
 Morelos kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Morelos kommun, Coahuila, 
 Morelos kommun, Zacatecas, 
 Morelos, Sonora, Huatabampo, 
 Morelos, Morelia, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Morelos, Zaragoza, 
 Morelos, Zacapu, 
 Morelos, Santa Cruz Itundujia, 
 Morelos, Xicotepec, 
 Morelos, Tlahualilo, 
 Morelos, San Esteban Atatlahuca, 
 Morelos, Cosolapa, 
 Morelos, Ocosingo, 
 Morelos, Tamaulipas, Antiguo Morelos, 
 Morelos, Jalisco, Tamazula de Gordiano, 
 Morelos, Hidalgo, Zimapán, 
 Morelos, Santo Tomás Ocotepec, 
 Morelos, Cuauhtémoc, 
 Morelos, Tehuipango, 
 Morelos, Magdalena Jaltepec, 
 Morelos, Soyaló, 
 Morelos, Coyomeapan, 
 Morelos, San Francisco Cahuacuá, 
 Morelos, Papantla, 
 Morelos (periodiskt vattendrag), Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar